Песчанский — посёлок Беловского района Курской области;

по административному делению входит в состав Гирьянского сельсовета, с административным центром в деревне Гирьи, и не относится к расположенному рядом Песчанскому сельсовету в той же области, с административным центром в селе Песчаное.

География 
Посёлок расположен в «нестабильной», подтапливаемой, левобережной низине, образованной большой излучиной реки Псёл, на границе обширных торфяных полей, отделяющих посёлок от реки. Посёлок окружают земли плодородной чернозёмной зоны Беловского района, приблизительно в 8 км по прямой к северо-западу от районного центра. Климат — умеренно-континентальный. Характерной чертой климатических условий является большая продолжительность безморозного периода и достаточное количество осадков, благоприятных для сельского хозяйства.

С востока посёлок граничит с деревней Гирьи (2 км), с запада — с территорией Песчанского сельсовета (5 км), к югу — с территорией Вишневского сельсовета (5 км).

История 
Посёлок Песчанский возник и развивался как своеобразная хозяйственная база жителей деревни Гирьи, — торфяные поля представляли обширный ресурс для выпаса скота, заготовки топлива и выделки кирпичей. С появлением железнодорожной станции «Псёл» (в деревне Гирьи) появился и дополнительный импульс к освоению близлежащих к станции земель. На карте Генштаба 1936 года на месте посёлка отмечен безымянный совхоз, рядом — торфяные разработки, кирпичный завод и молочная ферма. Большинство жилых построек, очевидно, возникли вокруг существовавших хозяйственных комплексов уже после войны.

Посёлок имеет единую систему водо- и электроснабжения с деревней Гирьи, до 2011 года имел с этой деревней единую администрацию. 09 февраля 2011 года к Гирьянскому сельсовету, в который изначально входил посёлок Песчанский, были присоединены сёла Крупец и Камышное, сформировав, таким образом, новое единое «муниципальное образование» Беловского района Курской области — Гирьянский сельсовет.

Население 

По данным по состоянию на 2012 год в деревне числилось 85 дворов и 270 жителей, из них 91 — в трудоспособном возрасте и 121 — на пенсии.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от 287 жителей

Примечания 

Населённые пункты Беловского района (Курская область)